În dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre cărora li se adresează în ceea ce privește rezultatul care trebuie atins, dar lasă la latitudinea lor forma și metodele de obținere a acestuia. Directivele pot fi adoptate în conformitate cu Tratatul CE fie de Parlamentul European și de Consiliu, fie de către Consiliu ori de Comisie. Instituțiile comunitare utilizează mai des regulamente decât directive în cooperarea judiciară în materie civilă. Odată adoptate, directivele comunitare trebuie să fie transpuse de fiecare stat membru, și anume acestea trebuie să fie puse în aplicare prin legi naționale.

Legături externe 
 Portalul web al Rețelei judiciare Europene

Directive ale Uniunii Europene